Piesker ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Piesker (* 1943), deutsche Keramikkünstlerin
 Hans Piesker (1894–1977), deutscher Prähistoriker
 Katja Piesker (* 1977), deutsche Bauforscherin
 Rüdiger Piesker (1923–2004), deutscher Bandleader, Komponist, Orchesterleiter und Musikproduzent